La camera da letto – romanzo in versi di Attilio Bertolucci, pubblicato in due libri nel 1984 e nel 1988
 La camera da letto – film del 1991 diretto da Stefano Consiglio e Francesco Dal Bosco
 La camera da letto – dipinto a olio su tela realizzato da Vincent van Gogh nel 1888.